

Patronyme 

 Gustave Garaud (1844-1914), peintre paysagiste. 
 Hector Garaud, as de l'aviation français.
 Henri-René Garaud (1926-1998), avocat et homme politique français.
 Marcel Garaud (1885-1972), historien français du droit.
 Marie-France Garaud (née en 1934), femme politique française.

 Une famille de capitouls de Toulouse, dont :
 Raymond Garaud (né vers 1315). 
 Jean Garaud (né vers 1380).

Voir aussi 
 Garraud.